

Geografia 
 Faedo –  frazione di San Michele all'Adige in provincia di Trento
 Faedo – frazione di Cinto Euganeo in provincia di Padova
 Faedo – frazione di Monte di Malo in provincia di Vicenza
 Faedo Valtellino – comune della provincia di Sondrio

Persone
 Alessandro Faedo – matematico e informatico italiano